Juan Manuel García (1988-) – calciatore argentino
 Juan Manuel García (1992-) – calciatore argentino